Долженков Олександр Валерійович (26 квітня 1983) — народний депутат України VII—VIII скликання.
 Долженков Олександр Федорович (нар. 19 липня 1947 року в м. Одеса) — доктор юридичних наук, генерал-майор міліції, професор.